El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2007, disputat el cap de setmana del 8 al 10 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la setena prova de la temporada 2007 del mundial de motociclisme. Els vencedors van ser Casey Stoner en MotoGP, Jorge Lorenzo en 250 cc i Tomoyoshi Koyama en 125 cc.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 

 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2007 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2007
2007
2007